

Geografia 
 Berenice Trogloditica – città dell'Egitto, sulla costa del Mar Rosso
 Berenice – antica città della Libia, corrispondente all'odierna Bengasi
 Berenice Pancrisia – antica città situata nel deserto nord-orientale del Sudan
 Berenice – città dell'Epiro
 Berenice (Aqaba) – città dell'Egitto tolemaico

Letteratura 
 Berenice – pseudonimo della giornalista e scrittrice Jolena Baldini
 Berenice (Bérénice) – tragedia di Jean Racine del 1670
 Berenice – racconto di Edgar Allan Poe del 1835
 Chioma di Berenice – elegia di Callimaco
 La chioma di Berenice – romanzo di Denis Guedj

Musica 
 Berenice – opera di Georg Friedrich Händel del 1737
 Berenice – opera di Domenico Sarro
 Berenice (Bérénice) – opera di Albéric Magnard

Persone 
 Berenice di Rodi (o Callipatera, V secolo a.C.) – figlia di Diagora di Rodi
 Berenice – regina seleucide
 Berenice I – moglie del faraone Tolomeo I.
 Berenice II – figlia di Magas, re di Cirene e moglie del faraone Tolomeo III.
 Berenice III – anche nota come Cleopatra Berenice, regina d'Egitto insieme al marito Tolomeo X Alessandro I.
 Berenice IV – figlia di Tolomeo XII e Cleopatra V.
 Berenice – madre di Agrippa I.
 Berenice di Cilicia – figlia di Erode Agrippa I, re d'Iturea (Cilicia), di cui s'invaghì l'imperatore Tito.

Altro 
 Berenice – nome proprio di persona italiano femminile
 Berenice – personaggio dell'OAV La leggenda dei guerrieri scarlatti dei Cavalieri dello zodiaco
 Berenice – un genere di Campanulaceae
 Chioma di Berenice – costellazione boreale